Сан Хосе, Гранха има више значења:

 Сан Хосе, Гранха (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Хосе, Гранха (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Хосе, Гранха (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Хосе, Гранха (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хосе, Гранха (Чалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Хосе, Гранха (Теотивакан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику